Kombinace písmen F, C a B znamená:

 FC Baník Ostrava – český fotbalový klub
 FC Barcelona – španělský fotbalový klub
 FC Basilej – švýcarský fotbalový klub
 FC Bayern Mnichov – německý fotbalový klub
 FC Bohemians -  Fotbalový klub

Zkratky